Góry Bystrzyckie (Sudety) – góry w Polsce
 Góry Bystrzyckie (Karpaty Zachodnie) – góry na Słowacji (słow. Bystricka vrchovina)
 Góry Bystrzyckie (Karpaty Wschodnie) – makroregion w Rumunii